Юрий Романович Сергиенко (род. 7 июня 1995, Усть-Каменогорск, Казахстан) — профессиональный хоккеист, защитник. Воспитанник усть-каменогорского «Казцинк-Торпедо». В настоящее время является игроком клуба «Барыс».

Карьера 
В чемпионате Казахстана за «Казцинк-Торпедо-2» провел 80 игр, забил 8 шайб и сделал 9 результативных передач.

В ВХЛ в составе «Казцинк-Торпедо» провел 88 игр, набрав 7+4 очка.

В МХЛ провёл 23 игры, отметившись 6 шайбами и 11 передачами.

В составе «Бурана» в ВХЛ провёл 37 игр, забив 3 шайбы и сделав 3 передачи. В сентябре 2014 года был признан лучшим защитником месяца в ВХЛ.

8 ноября 2016 года в результате обмена перешёл в ХК «Спартак».

Участник нескольких чемпионатов мира в составе сборной Казахстана.

На юниорском чемпионате мира (U18) 2012 года в 1 дивизионе провел 5 игр, набрав 3+1 очко и завоевал серебряную медаль.

На юниорском чемпионате мира (U18) 2013 года в 1 дивизионе провел 5 игр, набрав 3+4 очка (лучший результат среди защитников) и завоевал золотую медаль. Кроме того, Юрий был признан лучшим защитником.

На молодёжном чемпионате мира (U20) 2013 года в 1 дивизионе провел 5 игр, набрав 2+1 очко (лучший результат среди защитников) и завоевал серебряную медаль.

На молодёжном чемпионате мира (U20) 2014 года в 1 дивизионе провел 5 игр, набрав 7+3 очка (лучший результат среди защитников) и завоевал серебряную медаль. Юрий стал лучшим снайпером (7), самым полезным защитником (10), лучшим защитником и вошёл в символическую сборную чемпионата.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ВХЛ
 Профиль на сайте МХЛ

Хоккеисты Казахстана
Хоккейные защитники
Игроки ХК «Торпедо» Усть-Каменогорск
Игроки ХК «Красная армия»
Игроки ХК «Буран»
Игроки ХК «Звезда» Чехов
Игроки ХК ЦСКА Москва
Игроки ХК «Торпедо» Нижний Новгород
Игроки ХК «Сибирь»
Игроки ХК «Спартак» Москва
Игроки ХК «Салават Юлаев»
Игроки ХК «Динамо» Москва
Игроки ХК «Трактор»
Игроки ХК «Амур»
Игроки ХК «Буран»
Игроки ХК «Пардубице»
Игроки ХК «Барыс»